Olivia Rogowska (ur. 7 czerwca 1991 w Melbourne) – australijska tenisistka pochodzenia polskiego.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w szesnastu singlowych i osiemnastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 102. miejscu (11 sierpnia 2014) i w deblu na 86. miejscu (4 sierpnia 2014).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Olivia Rogowska pictures
 Article in The Age

Australijczycy pochodzenia polskiego
Australijskie tenisistki
Tenisistki polskiego pochodzenia
Ludzie urodzeni w Melbourne
Urodzeni w 1991